Carrot Top ist der Name folgender Personen:

 Carrot Top, Spitzname von Les Anderson (1921–2001), US-amerikanischer Country-Musiker
 Carrot Top (Komiker) (eigentlich Scott Thompson; * 1965), US-amerikanischer Komiker

Carrot Top steht für:

 Carrot Top Records, US-amerikanisches Musiklabel